Die 1. HNL 2000/01 war die zehnte Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 2000 und endete am 27. Mai 2001.

Titelverteidiger war NK Croatia Zagreb.

Modus 
Im Gegensatz zur vergangenen Spielzeit wurde diese Saison wieder in einem zweistufigen Format durchgeführt. Zuerst wurde eine Vorrunde mit Hin- und Rückspiel durchgeführt, danach spielten die besten sechs Teams den Meister aus und die letzten sechs spielten in der Relegationsrunde.

Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden in die Meister- bzw. Relegationsrunde übernommen. Absteiger gab es keinen, da die Liga für die folgende Saison auf 16 Vereine aufgestockt wurde.

Vereine

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegationsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegationsspiel 

|}
Beide Klubs blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Croatia 2000/01 auf RSSSF.org (englisch)
 Croatia 2000/01  bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2000
Fußballsaison 2000/01